Óscar René Cardozo Marin (Juan Eulogio Estigarribia, 20 mei 1983) is een Paraguayaans betaald voetballer die doorgaans centraal in de aanval speelt. Hij verruilde Olympiakos Piraeus in juli 2017 transfervrij voor Club Libertad. Cardozo debuteerde in 2006 in het Paraguayaans voetbalelftal.

Clubcarrière
In Paraguay speelde hij voor 3 de Febrero en Club Nacional. Hij tekende in juni 2007 een vijfjarig contract bij Benfica, dat ruim 9 miljoen euro voor hem betaalde aan Newell's Old Boys. In augustus 2014 heeft Benfica een akkoord bereikt met het Turkse Trabzonspor voor een bedrag van 5,6 miljoen euro. In 2016 ging hij voor Olympiakos Piraeus spelen.

Interlandcarrière
Cardozo debuteerde in oktober 2006 in het Paraguayaans voetbalelftal. Daarmee ging hij naar de Copa América 2007 en naar het WK 2010.

Zie ook
Lijst van spelers van het Paraguayaanse voetbalelftal

Cardozo, Oscar